Kriwet ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Kriwet (* 1971), deutsche Managerin
 Ferdinand Kriwet (1942–2018), deutscher Hörspielautor und Künstler
 Heinz Kriwet (1931–2017), deutscher Manager der Stahlindustrie